Alexander Stöckl (ur. 11 grudnia 1973 w St. Johann in Tirol) – austriacki skoczek narciarski, po zakończeniu kariery zawodniczej trener skoków narciarskich.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, kiedy zajął 59. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Kariera trenerska 
Alexander Stöckl po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął karierę trenerską. W latach 1996-1999 był asystentem trenerów: Andreasa Feldera (1996-1997), potem Miki Kojonkoskiego w reprezentacji Austrii.

W latach 2000-2011 był trenerem w gimnazjum sportowym w Stams.

W 23 marca 2011 roku został trenerem reprezentacji Norwegii, zastępując na tym stanowisku Mikę Kojonkoskiego.

Osiągnięcia trenerskie

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1973
Ludzie urodzeni w St. Johann in Tirol